Perico kan syfta på:

 Perico – en maträtt från Venezuela

Geografi

Argentina 

 Perico (ort i Argentina), Jujuy,

Kuba 

 Municipio de Perico – en kommun
 Perico (ort i Kuba), Matanzas,